Ylppö bezeichnet:

 Arvo Ylppö (1887–1992), ein finnischer Neonatologe
 (2846) Ylppö, ein Asteroid